Sérignac puede referirse a: 

 Sérignac, comuna francesa situada en Lot.
 Sérignac, comuna francesa situada en Tarn y Garona.